Singles: Original Motion Picture Soundtrack — это саундтрек к фильму «Одиночки», в основном состоящий из песен исполнителей гранж-сцены Сиэтла начала 1990-х годов. В нём также представлены песни Пола Вестерберга (первый сольный материал после распада The Replacements), The Smashing Pumpkins, а также сиэтлских рокеров Джими Хендрикса и сестёр Уилсон из Heart. Альбом был выпущен 30 июня 1992 г. и стал дважды «платиновым».

Об альбоме 

Саундтрек был переиздан в виде двойного компакт-диска и двойного винилового диска 19 мая 2017 года. Переизданный саундтрек включал бонус-диск с ранее неизданным материалом, включая редкие ранние записи Криса Корнелла. Переиздание включает 18 бонус-треков в дополнение к оригинальному саундтреку из 13 песен, а также новые аннотации и описания песен, написанные Камероном Кроу, демо-версии, инструментальные и живые записи Пола Вестерберга, Alice in Chains и Mudhoney. Также выпущена песня «Touch Me I’m Dick», которую в фильме исполняет персонаж Мэтта Диллона и его группа Citizen Dick, с участием Эдди Веддера, Стоуна Госсарда и Джеффа Эмента из Pearl Jam; это стало первым коммерческим релизом «Touch Me I’m Dick» в составе саундтрека.

В фильме был также использован ряд песен, которые не вошли ни в одно из изданий саундтрека: «Three Days» Jane's Addiction, «Little Girl» Muddy Waters, «Dig For Fire» The Pixies, «Radio Song» R.E.M., «Blue Train» Джона Колтрейна, «Family Affair» Sly & The Family Stone, «She Sells Sanctuary» The Cult и «Jinx» Tad.

Одной из групп, которым предложили записать песню для альбома, была Nirvana, но музыканты отказались от участия в фильме. В интервью музыкальному каналу MTV в 1992 году Курт Кобейн рассказал, что вместо этого режиссёр нанял кавер-группу, которая исполнила фрагмент песни Nirvana в одном из эпизодов. Тем не менее, в официальный саундтрек эта запись не попала. Кэмерон Кроу подтвердил, что он хотел использовать песню Nirvana «Immodium» (раннюю версию «Breed»).

Считается, что саундтрек стал одной из причин взрыва популярности к сиэтлскому гранжу в начале 1990-х годов. По словам Стива Хьюи из AllMusic «Singles помогли закрепить идею „сцены Сиэтла“ в сознании широкой публики; это был также один из первых широко продаваемых саундтреков к фильмам 90-х (он стал платиновым и попал в десятку лучших), представивший новые работы современных артистов… это важная веха в проникновении альтернативного рока в массовую популярную культуру, аккуратное и эффективное представление феномена Сиэтла для более широкого потребления».

В апреле 2019 года альбом занял 19-е место в списке «50 величайших гранжевых альбомов» по версии журнала Rolling Stone.

Список композиций 
 Оригинальное издание

 Бонус-треки к изданию 2017 года

Сертификации

Примечания 

Саундтреки Epic Records
Certification Table Entry usages for United States
Гранж-альбомы
Саундтреки 1992 года